Toribio steht für:

 Toribío, kolumbianische Gemeinde im Departamento Cauca
 Distrikt Toribio Casanova, ein Distrikt in der peruanischen Provinz Cutervo
 Distrikt Santo Toribio, ein Distrikt in der peruanischen Provinz Huaylas

Toribio ist der Familienname folgender Personen:
 José Vicente Toribio (* 1985), spanischer Radrennfahrer
 Rafael Toribio (* 1953), mexikanischer Fußballspieler
 Simeon Toribio (1905–1969), philippinischer Leichtathlet